Itàlia: Saint-Denis (Vall d'Aosta), municipi italià a la regió de Vall d'Aosta 
 França: 
 Alta Normandia:
 Saint-Denis-d'Aclon, municipi francès al departament del Sena Marítim
 Saint-Denis-d'Augerons, municipi francès al departament de l'Eure 
 Saint-Denis-des-Monts, municipi francès al departament de l'Eure 
 Saint-Denis-du-Béhélan, municipi francès al departament de l'Eure 
 Saint-Denis-le-Ferment, població i comuna francesa al departament d'Eure 
 Saint-Denis-le-Thiboult, municipi francès al departament del Sena Marítim 
 Saint-Denis-sur-Scie, municipi francès al departament del Sena Marítim 
 Alvèrnia: Saint-Denis-Combarnazat, municipi francès al departament del Puèi Domat 
 Aquitània:
 Saint-Denis-de-Pile, municipi francès al departament de la Gironda 
 Sauveterre-Saint-Denis, municipi francès al departament d'Òlt i Garona 
 Baixa Normandia:
 Saint-Denis-de-Mailloc, municipi francès al departament de Calvados 
 Saint-Denis-de-Méré, municipi francès al departament de Calvados 
 Saint-Denis-de-Villenette, municipi francès al departament de l'Orne 
 Saint-Denis-Maisoncelles, municipi francès al departament de Calvados 
 Saint-Denis-le-Vêtu, municipi francès al departament de Manche 
 Saint-Denis-le-Gast, municipi francès al departament de Manche 
 Saint-Denis-sur-Huisne, municipi francès al departament de l'Orne 
 Saint-Denis-sur-Sarthon, municipi francès al departament de l'Orne 
 Borgonya:
 Saint-Denis-de-Vaux, municipi francès al departament de Saona i Loira 
 Saint-Denis-lès-Sens, municipi francès al departament del Yonne 
 Saint-Denis-sur-Ouanne, municipi francès al departament del Yonne 
 Morey-Saint-Denis, municipi francès al departament de la Costa d'Or 
 Centre:
 Saint-Denis-d'Authou, municipi francès al departament de l'Eure i Loir 
 Saint-Denis-de-Palin, municipi francès al departament de Cher 
 Saint-Denis-de-Jouhet, municipi francès al departament de l'Indre 
 Saint-Denis-de-l'Hôtel, municipi francès al departament del Loiret 
 Saint-Denis-des-Puits, municipi francès al departament de l'Eure i Loir 
 Saint-Denis-en-Val, municipi francès al departament del Loiret 
 Saint-Denis-les-Ponts, municipi francès al departament de l'Eure i Loir 
 Saint-Denis-sur-Loire, municipi francès al departament del Loir i Cher 
 Le Gault-Saint-Denis, municipi francès al departament de l'Eure i Loir 
 Rouvray-Saint-Denis, municipi francès al departament de l'Eure i Loir (regió de Centre) 
 Selles-Saint-Denis, municipi francès al departament del Loir i Cher 
 Franc Comtat: Chassagne-Saint-Denis, municipi francès al departament del Doubs 
 Illa de França:
 Saint-Denis (Sena Saint-Denis), municipi francès al departament de Sena Saint-Denis
 Sena Saint-Denis, departament francès 
 Saint-Denis-lès-Rebais, municipi francès al departament de Sena i Marne 
 Basílica de Saint-Denis, església d'estil gòtic a Saint-Denis, al nord de París 
 Districte de Saint-Denis, districte al departament francès de Sena Saint-Denis
 L'Île-Saint-Denis, municipi francès al departament de Sena Saint-Denis 
 Le Mesnil-Saint-Denis, municipi francès al departament d'Yvelines 
 Le Tertre-Saint-Denis, municipi francès al departament d'Yvelines 
 Villeneuve-Saint-Denis, municipi francès al departament de Sena i Marne 
 Vert-Saint-Denis, municipi francès al departament de Sena i Marne 
 Llemosí: Saint-Denis-des-Murs, municipi francès al departament de l'Alta Viena 
 Cantó de Saint-Denis-Nord-Est, cantó francès al districte de Saint-Denis (departament de Sena Saint-Denis)
 Cantó de Saint-Denis-Nord-Oest, cantó francès al districte de Saint-Denis (departament de Sena Saint-Denis) 
 Cantó de Saint-Denis-Sud, cantó francès al districte de Saint-Denis (departament de Sena Saint-Denis)
 Llenguadoc-Rosselló:
 Saint-Denis (Aude), municipi de França al departament de l'Aude 
 Saint-Denis (Gard), municipi francès al departament del Gard 
 Saint-Denis-en-Margeride, municipi francès al departament del Losera (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 Martinica: Fonds-Saint-Denis, municipi francès a la regió de Martinica
 Migdia-Pirineus:
 Saint-Denis-Catus, municipi francès al departament de l'Òlt 
 Saint-Denis-lès-Martel, municipi francès al departament de l'Òlt 
 Poitou-Charentes:
 Saint-Denis-d'Oléron, municipi francès al departament del Charente Marítim 
 Saint-Denis-du-Pin, municipi francès al departament del Charente Marítim 
 Champdeniers-Saint-Denis, municipi francès al departament de Deux-Sèvres 
 Cantó de Champdeniers-Saint-Denis, cantó francès al districte de Niort (departament dels Deux-Sèvres) 
 Reunió:
 Saint-Denis (illa de la Reunió), capital de l'illa de la Reunió 
 Cantó de Saint-Denis-1, cantó de l'illa de la Reunió, regió d'ultramar francesa de l'Oceà Índic 
 Cantó de Saint-Denis-2, cantó de l'illa de la Reunió 
 Cantó de Saint-Denis-3, cantó de l'illa de la Reunió 
 Cantó de Saint-Denis-4, cantó de l'illa de la Reunió 
 Cantó de Saint-Denis-5, cantó de l'illa de la Reunió 
 Cantó de Saint-Denis-6, cantó de l'illa de la Reunió 
 Cantó de Saint-Denis-7, cantó de l'illa de la Reunió 
 Cantó de Saint-Denis-8, cantó de l'illa de la Reunió 
 Cantó de Saint-Denis-9, cantó de l'illa de la Reunió 
 Districte de Saint-Denis (Reunió)
 País del Loira:
 Saint-Denis-d'Orques, municipi francès al departament del Sarthe 
 Saint-Denis-d'Anjou, municipi francès al departament de Mayenne 
 Saint-Denis-du-Payré, municipi francès al departament de Vendée 
 Saint-Denis-de-Gastines, municipi francès al departament de Mayenne 
 Saint-Denis-des-Coudrais, municipi francès al departament del Sarthe 
 Saint-Denis-du-Maine, municipi francès al departament de Mayenne 
 Saint-Denis-la-Chevasse, municipi francès al departament de Vendée 
 Picardia:
 Cantó d'Estrées-Saint-Denis, cantó francès al districte de Compiègne (departament de l'Oise) 
 Estrées-Saint-Denis, municipi francès al departament de l'Oise 
 Villiers-Saint-Denis, municipi francès al departament de l'Aisne
 Roine-Alps:
 Saint-Denis-de-Cabanne, municipi francès al departament del Loira 
 Saint-Denis-en-Bugey, municipi francès al departament de l'Ain 
 Saint-Denis-lès-Bourg, municipi francès al departament de l'Ain 
 Saint-Denis-sur-Coise, municipi francès al departament del Loira